Jens Nielsen er navnet på flere personer:

 Jens Nielsen (biskop) (1538-1600) – dansk biskop og forfatter
 Jens Nielsen (politiker, 1818-1893) – dansk gårdmand og politiker
 Jens Nielsen (toldkasserer) (1841-1924) – dansk toldkasserer
 Jens Nielsen (dødsdømt) (død 1892) – dansk dødsdømt og henrettet
 Jens Nielsen (konsulent) (1860-1961) – dansk landbrugskonsulent
 Jens Nielsen (malermester) (1869-1953) – dansk malermester
 Jens Nielsen (maler) (1891-1978) – dansk maler
 Jens Nielsen (læge) (1899-1964) – dansk professor, dr.med.
 Jens Bilgrav-Nielsen (født  1936) – dansk politiker
 Jens Nielsen (arkitekt) (1937-1992) – dansk arkitekt, blandt andet designchef gennem 20 år ved DSB
 Jens Nielsen (ishockeyspiller) (født  1969) – dansk ishockeyspiller
 Jens Nielsen (bokser) – dansk bokser
 Jens Nielsen (ejendomsmægler) – dansk ejendomsmægler og stifter af JN bolig
 Jens Nielsen (bioteknolog) (født i 1962) – dansk bioteknolog, professor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg
 Jens Nielsen (komponist) (født  1967) – dansk sangskriver og musikpædagog

Desuden:
 J.N. Uhre (Jens Nielsen Uhre, 1808-1853) – gårdmand, medlem af Folketinget
 Jens G. Nielsen (født 1951) – musiker og medlem af Gnags
 Jens Jørn Nielsen (1935-1985) – dansk direktør, cand.jur.
 Jens M. Nielsen (1919-1983) – dansk amtsborgmester
 Jens Mourids Nielsen (1929-2001) – dansk direktør, cand.jur.
 Jens Peter Nielsen (1873-1952) – dansk redaktør
 Zakarias Nielsen (1844-922) – dansk forfatter (Jens Peter Zakarias Nielsen)